Les Infidèles peut désigner :

Cinéma 
 1953 : Les Infidèles, titre français de Le infedeli, film franco-italien de Mario Monicelli et Steno ;
 1973 : Les Infidèles, film français de Christian Lara ;
 2012 : Les Infidèles, film à sketches français d'Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtes, Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Éric Lartigau et Gilles Lellouche ;  
 2020 : Gli infedeli, remake italien réalisé par Stefano Mordini.

Téléfilm 
 Les Infidèles (1997), téléfilm français de Randa Chahal Sabbag.

Musique 
 Les Infidèles, groupe de rock français, né au début des années 1990 en Franche-Comté, dissout en 1997, puis reformé en 2007.

Voir aussi